John Ward kan syfta på bland andra:

* John Ward, 1:e viscount Dudley och Ward (1704–1774), brittisk peer och politiker
 John Ward, 2:e viscount Dudley och Ward (1725–1788), brittisk peer och politiker
 John Ward, 1:e earl av Dudley (1781–1833), brittisk statsman
 John Ward (omkring 1553–1622), engelsk pirat
 John Ward (1571–1638), engelsk kompositör
 John Ward (1805–1890), brittisk diplomat 
 John Clive Ward (1924–2000), brittisk fysiker
 John Quincy Adams Ward (1830–1910), amerikansk skulptör